Кубок Косова () — по спонсорским причинам является основным футбольным национальным кубковым турниром в Республике Косово. Он был создан в 1991 году и организован Федерацией футбола Косова.

Финалы кубка

В пределах СР Югославии 
 1984-85 Велазними (Джяковица)
 1986-87 Велазними (Джяковица)
 1987-88 Велазними (Джяковица)
 1991-92 Трепча (Косовска-Митровица)
 1992-93 Фламуртари (Приштина)
 1993-94 Приштина (Приштина)
 1994-95 Лириа (Призрен)
 1995-96 Фламуртари (Приштина) 2-1 KF Dukagjini (Клина)
 1996-97  (Приштина) — Дрита (Гнилане) [финал не разыгрывался]
 1997-98 турнир не проводился
 1998-99 турнир не проводился

Восстановлено после учреждения МООНВАК 
 1999-00 Гиляни (Гнилане)
 2000-01 Дрита (Гнилане)
 2001-02  (Подуево) 2-1 Гиляни (Гнилане)
 2002-03  (Обилич) 3-1 Приштина (Приштина) [после дополнительного времени]
 2003-04  (Приштина) 1-0 Беса (Печ)
 2004-05 Беса (Печ) 3-2  (Обилич)
 2005-06 Приштина (Приштина) 1-1 Дреница () [после дополнительного времени, 5-4 пенальти]
 2006-07 Лирия (Призрен) 0-0 Фламуртари (Приштина) [3-0 пенальти]
 2007-08 Велазними (Джяковица) 2-0 Трепча’89 (Косовска-Митровица)

После провозглашения независимости 
 2008-09 Хюси (Подуево) 2-1 Приштина (Приштина)
 2009-10 Лириа (Призрен)) 2-1 Велазними (Джяковица)
 2010-11 Приштина (Приштина) 1-2 Беса (Печ)
 2011-12 Трепча’89 (Косовска-Митровица) 3-0 Феризай (Урошевац)
 2012-13 Приштина (Приштина) 1-1 Феризай (Урошевац) [после дополнительного времени, 4-3 пенальти]
 2013–14 Хайвалия (Хайвалия) 1-2 Ферроникели (Глоговац, Косово)
 2014-15 Ферроникели (Глоговац, Косово) 1-1 Трепча’89 (Косовска-Митровица) [после дополнительного времени, 5-4 пенальти]
 2015-16 Приштина (Приштина) 2-1 Дрита (Гнилане)
 2016-17 ФК Лапи (Подуево) 1-1 Беса (Печ) [после дополнительного времени, 2-4]

Результаты по клубам

Примечания

Ссылки